— японське прізвище.

Відомі носії:

 Осака Акіра ( 1991) — японський борець греко-римського стилю, срібний призер чемпіонату Азії.
 Осака Марі ( 1996) — японська тенісистка.
  Осака Мотокічіро (1880—1945) — японський пастор, богослов і газетний оглядач.
 Осака Наомі ( 1997) — японська тенісистка гаїтянсько-японського походження.
 Осака Хіросі (1963—2007) — японський аніматор, художник-дизайнер та ілюстратор.
 Осака Рьота ( 1986) — японський актор.

Японські прізвища